Flehingen bezeichnet:

 Flehingen (Oberderdingen), Ortsteil der Gemeinde Oberderdingen im Landkreis Karlsruhe
 Flehingen (Adelsgeschlecht), mittelalterliches niederes Adelsgeschlecht aus Flehingen